Натуральне число 1764
 1764 рік до нашої ери
 1764 рік нашої ери